Хло́пок:
 Хлопок — волокно растительного происхождения, добываемое из хлопчатника.
Хлопо́к:
  — короткий звук с очень быстрым нарастанием фронта.
 Хлопок (акустический импульс) — устаревший термин, ранее использовавшийся в физике при описании звуковых ударов.
 Хлопок, или Хлопко, — предводитель крестьянского восстания Хлопка в Смутное время.

Примечания